Сокаль — фамилия и топоним.

Топоним 
 Сокаль — город во Львовской области Украины, административный центр Сокальского района.

Носители фамилии 
 Сокаль, Бенуа (1954—2021) — французский дизайнер, разработчик компьютерных игр.
 Иннокентий (Сокаль) (в миру Иван Иванович Сокаль; 1883—1965) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.

См. также 
 Сокал, Алан (род. 1955) — американский физик, профессор, известен как автор Мистификации Сокала.